Koski kan syfta på:
 Koski – en ö i Sibbo kommun i landskapet Nyland
 Koski Tl – finskt namn på en kommun i landskapet Egentliga Finland, se Koskis
 Koski Hl – tidigare finskt namn på Hämeenkoski, en tidigare kommun i landskapet Päijänne-Tavastland
 Koski – finskt namn på en by i Lojo stad i landskapet Nyland, se Koskis, Lojo
 Koski – finskt namn på en by i Sagu kommun i landskapet Egentliga Finland, se Koskis, Sagu
 Koski - det finska namnet på herrgården Koskis i Vemo kommun i landskapet Egentliga Finland

Personer
 Heikki Koski (född 1940), finländsk ämbetsman
 Ilkka Koski (1928–19939, finländsk boxare
 Jarmo Koski (född 1961), svensk militär
 Susanna Koski (född 1985), finländsk samlingspartistisk politiker